Miejscowości w USA:
 Silver Cliff – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Custer
 Silver Cliff – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Silver Cliff (ang. Silver Cliff Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette